Дзёмги:
 Дзёмги — аэродром КнААЗ.
 Дзёмги — нанайское стойбище, существовавшее на берегу реки Амур.
 Дзёмги — неофициальное название Ленинского округа Комсомольска-на-Амуре.